Hatemix — альбом реміксів гурту «Skinhate».

Треклист 
 Intro (stooped buss)
 Bitcez (hardcore mix)
 Pistol (need for speed)
 P.P. (bad trip-no hope)
 Ticket (fuckin’ fuck mix)
 Endless (5й поверх mix)
 Blak (00:12 mix)
 Билет на х.. (slop mix)
 Fag (гомак mix)
 3M (acid-гоп mix)
 Out
 Днипро-Чемпион (много пива не бывает mix)

Альбоми Skinhate